Obaldía puede referirse a::

 Obaldía, localidad de Panamá.
 Puerto Obaldía, localidad de Panamá.
 José de Obaldía (1806–1889), presidente de la República de la Nueva Granada.
 José Domingo de Obaldía (1845–1910), presidente de Panamá de 1908 a 1910.
 María Olimpia de Obaldía (1891–1985), poeta panameña.
 José María Obaldía (1925 - ), poeta, maestro y lexicógrafo uruguayo.
 María Inés Obaldía (1959 - ), comunicadora uruguaya.